Schterenberg ist der Familienname folgender Personen:

 Abram Petrowitsch Schterenberg, ein russischer Fotograf
 Dawid Petrowitsch Schterenberg, ein russischer Künstler
 Nava Shterenberg, eine kanadische Schachspielerin, siehe Nava Starr